Mănăstirea Buciumeni se referă la două așetăminte monahale din România:
 Mănăstirea Buciumeni (Galați) - mănăstire din comuna Buciumeni (județul Galați)
 Mănăstirea Buciumeni din Fălticeni - mănăstire din orașul Fălticeni (județul Suceava)